Iglesia de Santa María del Campo puede hacer referencia a:
 Iglesia de Santa María del Campo, iglesia en Alarcón, provincia de Cuenca, España.
 Iglesia de Santa María del Campo, iglesia en Vivero, provincia de Lugo, España.
 Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, iglesia en Santa María del Campo, provincia de Burgos, España.